Amerikai Egyesült Államok
 Weldon (Arkansas)
 Weldon (Észak-Karolina)
 Weldon (Illinois)
 Weldon (Iowa)
 Weldon (Kalifornia)
 Weldon (Texas)